Ива́н Никола́евич Ельчани́нов ( — ) — русский  и , .

Иван Николаевич Ельчанинов родился в 1862 году в Ярославской губернии, с которой и была связана почти вся его деятельность.

Получил агрономическое образование в Московской земледельческой школе. Заведовал Шубино-Вахтинской сельскохозяйственной школой (село Шубино Даниловского уезда). В начале XX века организовал аналогичную школу в Большом Селе Угличского уезда. Служил агрономом в Романово-Борисоглебском уезде. Был секретарём и историком Ярославского общества сельского хозяйства.

Написал несколько значительных трудов в области метеорологии, основанных на собственных длительных исследованиях; получил за них в 1894 году серебряную медаль от Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Также был членом-корреспондентом Николаевской главной физической обсерватории.

В то же время имел склонность к занятиям генеалогией и много работал в архиве ярославского депутатского собрания. Работал в Ярославской губернской учёной архивной комиссии. Был членом Историко-родословного общества в Москве. Опубликовал ряд исследований, основные из них — «Материалы для генеалогии Ярославского дворянства» (единственное крупное исследование по истории местных дворянских родов) и «Материалы для истории Ярославской военной силы в Отечественную войну».

Потеряв во время пожара в Ярославле летом 1918 года своё большое собрание книг и рукописи, переехал в Москву, поступил на службу в Главное архивное управление. Умер от недоедания в 1919 году.

Публикации 
 К истории Ярославского общества сельского хозяйства
 О снежном покрове Ярославской губернии. 1902.
 Материалы для климатологии Ярославской губернии
 Владельцы населенных имений в Ростовском уезде, в XVII и XVIII столетиях // Летопись историко-родословного общества, вып. 20. 1909.
 Материалы для истории ярославской военной силы в отечественной войне. Ярославль, 1913.
 Материалы для генеалогии дворянства Ярославской губернии. Ярославль, 1911—1916. Вып. 1-9.
 Ельчанинов Иван Николаевич, Флоренский Павел Александрович. Данные к жизнеописанию архим. Серапиона (Машкина): Родословие архимандрита Серапиона. Идеологическое древо архимандрита Серапиона. Родословное древо Машкиных // Богословский вестник, 1 № 2/3 (1917) 17. Страницы: 338—354. 
 Писцовая книга дворцовой ловецкой Рыбной слободы 1674, 1675 и 1676 гг. / Под ред. И. Н. Ельчанинова. —- Ярославль, 1917. —- 74 с.

Примечания

Источники 
 Материалы из сборников И. Н. Ельчанинова 

Генеалоги России
Метеорологи России
Агрономы Российской империи
Родившиеся в Ярославской губернии
Персоналии:Ярославль
Краеведы Ярославской губернии
Умершие от голода